Die TFF 1. Lig 2022/23 ist die 60. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 12. August 2022 mit dem 2:0-Auswärtssieg von Samsunspor gegen Altay İzmir eröffnet und endet voraussichtlich Ende Mai 2023 mit den Play-off-Spielen zwischen dem Dritt- bis Siebtplatzierten.

Der türkische Fußballverband verkündete eine Änderung des Play-off-systems. Die Plätze drei bis sechs spielten untereinander den dritten und letzten Aufsteiger aus, zukünftig qualifiziert sich der Tabellensiebte für die Playoffs. Der Dritte der regulären Saison zieht direkt ins Play-off-Endspiel ein.

Teilnehmer 
Insgesamt werden 19 Mannschaften an der Spielzeit teilnehmen.

Statistiken

Tabelle 

 || rowspan="2" | 

 || Play-off-Finale
 || rowspan="4" | Play-offs

 || rowspan="4" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse seit 2001 auf tff.org (türkisch)

Einzelnachweise 

2022/23
Fußballsaison 2022/23